Кученево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кученево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Кученево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.